Kenrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sir George Hamilton Kenrick
 Paul Kenrick